Mark Lewis peut désigner :
 Mark Alun Lewis (1962-), mathématicien canadien ;
 Mark Lewis-Francis (1982-), athlète britannique.